Der Kanton Zug umfasst elf Einwohnergemeinden. Der Hauptort ist Zug. Eine Verwaltungsebene Bezirk fehlt.

Zur Gesamtfläche des Kantons enthält neben den 207,15 km² Landfläche der elf Gemeinden noch die Flächen des Aegerisees mit 7,28 km² und die des Zugersees mit 24,30 km².

Ortschaften

Weblinks 

 zug.ch – Gemeinden des Kantons Zug

Einzelnachweise 

!
Zug